

Persone 
 Anna Prandoni –  scrittrice e giornalista italiana
 Rinaldo Prandoni – paroliere, compositore e cantautore italiano
 Silvio Prandoni – medico e missionario italiano

Altro 
 Prandoni – azienda elettronica storica italiana